Ant Farm (englisch für Formicarium) steht für:

 Ant Farm (Gruppe), Gruppe von Architekten und Künstlern in San Francisco, Vereinigte Staaten
 Alien Ant Farm, eine US-amerikanische Band
 A.N.T. Farm, Originaltitel von A.N.T.: Achtung Natur-Talente, Disney-Fernsehserie